Podlesie Pierwsze – przysiółek wsi Łapczyca w woj. małopolskim w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Podlesie Pierwsze – nazwa alternatywna Duży Podlas części wsi Glinik Zaborowski w województwie podkarpackim, w powiecie strzyżowskim, w gminie Strzyżów